FSV Lok steht für:

 FSV Lok Altmark Stendal, Fußballverein (1990–2003) aus Stendal, Sachsen-Anhalt, siehe 1. FC Lok Stendal
 FSV Lokomotive Dresden, Fußballverein (1966–1990) aus Dresden, Sachsen
 FSV Lokomotive Dresden (2009), Fußballverein (seit 2009) aus Dresden, Sachsen